Maria Teresa Carlotta di Borbone-Francia (1778-1851) – duchessa d'Angoulême, delfina di Francia (ed anche per alcuni minuti nel 1830 "Regina di Francia"), quindi in esilio contessa di Marnes
 Maria Luisa Carlotta di Borbone-Parma (1802-1857) – principessa d'Etruria, per matrimonio principessa di Sassonia
 Maria Luisa Carlotta d'Assia-Kassel (1814-1895) – nobile del Casato d'Assia-Kassel e Langravina d'Assia-Kassel per nascita; per matrimonio con il Principe Federico Augusto di Anhalt-Dessau, membro del Casato d'Ascania e Principessa d'Anhalt-Dessau